Gogolak oder Gogolák ist der Familienname folgender Personen:

 Lajos Gogolák (auch Ludwig Gogolák; 1910–1987), ungarischer Historiker und Hochschullehrer 
 Ľubomír Gogolák (* 1990), slowakischer Fußballspieler
 Pete Gogolak (* 1942), ungarisch-amerikanischer American-Football-Spieler